Comunas
Vulcan (Brașov)
Vulcan (Hunedoara)

Desambiguações de topônimos